«Под опрокинутым месяцем» () — художественный фильм режиссёра Эрика Лациса, снятый на Рижской киностудии в 1976 году. Премьера фильма состоялась в октябре 1977 года.

Сюжет 
Сейнер латвийского рыболовецкого колхоза ведёт лов рыбы в Атлантике. Рыбакам приходится прикладывать колоссальные усилия для успешного выполнения производственного задания.

После почти полугодичного плавания с берега приходит радиограмма с убедительной просьбой продолжить лов. Команда готова согласится, при условии, что с ними останется их капитан Арвид Гирис.

В ролях 
 Гунарс Цилинский — Арвид Гирис
 Ромуалдс Анцанс — штурман
 Арийс Гейкинс — боцман
 Ивар Калныньш — Юрис
 Петерис Лиепиньш — матрос
 Улдис Ваздикс — Валдис
 Карлис Зушманис — Анцис
 Олга Дреге — Расма
 Дина Купле — жена Валдиса
 Лайне Петерсоне — Ивета
 Илга Томасе — Лига
 Вальдемар Зандберг — директор плавбазы
 Улдис Вейспал — Вилнис
 Талвалдис Мациевский — рыбак

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Кайякс, Эрик Лацис
 Режиссёр-постановщик: Эрик Лацис
 Оператор-постановщик: Давис Симанис
 Композитор: Раймонд Паулс
 Художник-постановщик: Дайлис Рожлапа
 Звукооператор: Глеб Коротеев
 Режиссёр: Е. Данцберга
 Оператор: В. Емельянов
 Художник по костюмам: Е. Вантере
 Художник-гримёр: К. Лапиня
 Монтажёр: А. Сигате
 Редактор: А. Брокс
 Музыкальный редактор: Николай Золотонос
 Оркестр Латвийского телевидения и радио
 Дирижёр: А. Закис
 Консультанты: Б. Соколов, И. Пушкин
 Директор: Марк Цирельсон

Ссылки 

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы на латышском языке